Флаг муниципального образования Черномо́рское городское поселение Северского района Краснодарского края Российской Федерации.

Флаг утверждён 16 сентября 2010 года и 17 декабря 2010 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6465.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, по нижнему краю которого уложены две жёлтые горизонтальные полосы шириной в 1/20 ширины полотнища каждая (между полосами — просвет шириной 1/90 ширины полотнища), отстоящие от нижнего края на 1/20 ширины полотнища; в середине зелёной части полотнища воспроизведены фигуры из герба поселения: шесть попарно соединённых чёрных, окантованных жёлтым, струй фонтана, в окружении семи жёлтых восьмиконечных звезд».

Обоснование символики 
Символика флага Черноморского городского поселения многозначна.

Нефтяной фонтан символически отражает уникальные природные ресурсы и основу экономической деятельности жителей Черноморского городского поселения (НГДУ «Черноморнефть», «СтройНефтесервис», ЗАО «Кубаньнефтемаш», ДОАО «Нефтетерммаш» и др. предприятия по добыче, хранению и переработке нефти).

Семь звёзд — символ семи населённых пунктов, входящих в состав поселения (посёлки Черноморский, Новопетровский, Октябрьский, Спутник и хутора Весёлый, Карский, Кипячий). Звёзды — символ путеводности, вечности.

Жёлтая (золотая) сдвоенная полоса — символизирует дороги (автомобильную и железнодорожную) Краснодар—Новороссийск, проходящие по территории поселения и являющиеся связующей нитью в социально-экономической жизни поселения.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, солнечного тепла и энергии.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Примечания